Love of My Life - single van Queen
 Love My Life (Moke) - single van Moke